FC Sheriff Tiraspol er en fodboldklub fra Tiraspol i den autonome region Transnistrien i Moldova. Klubben var den første klub fra Moldova, som tegnede kontrakter med spillere fra Brasilien og Afrika.

Klubben blev grundlagt i 1997 af Victor Gușan, der var ansat i sikkerhedsfirmaet Sheriff og har domineret fodbold i Moldova siden 2001, hvor den har vundet ligaen 14 ud af 16 sæsoner.

Titler 
 Moldoviske mesterskaber (20): 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, 2020/21, 2021/22
 Moldoviske pokalturnering (9): 1999, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2015 og 2017
 Moldoviske Super Cup (7): 2003, 2004, 2005, 2007, 2013, 2015, 2016

Historiske slutplaceringer

Stadion 
Klubben spiller sine hjemmekampe på det i 2002 konstruerede luksuriøse Sheriff Stadion.

Spillertrup 
''Pr. 28. juni 2022

Europæisk deltagelse

Referencer

Eksterne henvisninger. 

 Officiel hjemmeside  

Fodboldklubber i Moldova
Etableret i 1997